Frelserpigen kan henvise til:

 Frelserpigen (film af ubekendt) – film instrueret af ubekendt.
 Frelserpigen (film af William Augustinus) – dansk kortfilm fra 1911 instrueret af William Augustinus